Linxiang (临湘) est une ville de la province du Hunan en Chine ;
 Le district de Linxiang (临翔) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme